De familie Roosevelt is een prominente Amerikaanse familie van zakenmensen en politici. De stamboom gaat mogelijk terug naar Zeeuwse immigranten uit Oud-Vossemeer die in de 17e eeuw verhuisden naar Nieuw-Amsterdam, ofwel het huidige New York.

Onder hen bevonden zich de twee presidenten Theodore Roosevelt (van 1901 tot 1909) en Franklin Delano Roosevelt (van 1933 tot 1945) en first lady en VN-afgevaardigde Eleanor Roosevelt. De twee presidenten hadden zesdegraads voorouders gemeen, ze waren dus elkaars achterachterachterachterneef.

Stamboom 

 Roosevelt (familie)
Nederlandse familie